Ez a lap a Power Players epizódjainak listája.

Évados áttekintés

1. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái